La línea N4 puede referirse a distintas líneas de transporte:
 La línea 14 de la ciudad de Córdoba (), antes denominada N4;
 La línea N4 de la empresa municipal de autobuses de Madrid ();
 La línea N4 de los Transportes Urbanos de Zaragoza ().